Molekulska formula -{C25H42N7O18P3S}- se može odnositi na:

 3-Hidroksiizobutiril-KoA
 Beta-Hidroksibutiril-KoA